Abkömmling steht für:

 Nachkomme, biologischer Fachbegriff
 Derivat (Chemie), chemischer Fachbegriff, die einem Grundkörper verwandte Verbindung, als Klassen-Bezeichnung gebraucht 

Siehe auch: